Irad ou Irade (em hebraico: עירד) é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no livro de Gênesis como o filho de Enoque e neto de Caim.

Etimologia 
O nome não corresponde a uma palavra existente na língua hebraica, gerando debate sobre o seu significado.

De acordo com o Dicionário de Nomes Próprios do Velho Testamento de Jones, o nome é uma contração do substantivo ir (עיר, cidade) com o verbo 'ud (עוד, dar testemunho), significando portanto Cidade da Testemunha.

Já o NOBSE Study Bible Name List diz que o nome vem de uma série de outras palavras de origem não-bíblica, 'rd (ערד). É concluído que a origem mais provável vem do árabe, onde a palavra corresponderia ao verbo fugir. Porém na língua etíope síria o significado seria indomado e em caudeu significaria burro selvagem.

Na Bíblia 
A Bíblia nada diz sobre a sua vida, mas informa que ele teria dado continuidade à descendência de Caim, tornando-se pai de Meujael, avô de Metusael e bisavô de Lameque.

Árvore genealógica segundo Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis